Александр Васильевич Носенков — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Член ВКП(б).

С 1939 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1939—1965 гг. — секретарь Свердловского областного комитета ВКП(б) по промышленности, заведующий Отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов Ленинградского городского комитета ВКП(б), 2-й секретарь Ленинградского городского комитета ВКП(б) — КПСС, секретарь ЦК КП Таджикистана, член ЦК КП Таджикистана, председатель Государственного комитета СМ РСФСР по делам местной промышленности и художественных промыслов, начальник Главного управления коммунального хозяйства при СМ РСФСР.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 3-го созыва.

Ссылки 
 Носенков 
 Учётная карточка 

Секретари ЦК КП Таджикистана
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Вторые секретари Ленинградского горкома КПСС
Секретари Свердловского обкома КПСС
Делегаты XIX съезда КПСС
Члены КПСС